

Plaatsnamen 
 Australië
 Greendale (Nieuw-Zuid-Wales), een voorstad van Sydney
 Greendale, Victoria
 Canada
 Greendale (British Columbia)
 Greendale (Alberta), aan het meer Lac La Nonne
 Nieuw-Zeeland
Greendale (Nieuw-Zeeland)
 Verenigd Koninkrijk
Greendale (Cheshire)
Greendale (Cumbria)
 Verenigde Staten
Greendale (Californië), een buurtschap/dorp in Yolo County
Greendale (Indiana), een stad in het zuidoosten van Indiana
Greendale (Fort Wayne, Indiana), een buurtschap/dorp in Fort Wayne, Indiana
Greendale (Missouri), een zuidelijke voorstad van Milwaukee, Missouri
Greendale (Wisconsin), een plaats in Wisconsin
Greendale (Massachusetts), een plaats in het noorden van Worcester in Massachusetts

 Zimbabwe
Greendale (Harare), een voorstad van Harare

Muziek 
 Greendale (Neil Young) (2003), een muziekalbum en -film van Neil Young